Sonico – comune della provincia di Brescia, in Lombardia
 Sonico.com – servizio di rete sociale
 Super Sonico –  mascotte della Nitroplus

Pagine correlate 
 Sonic

Altri progetti